Réunion, een eiland in Oost-Afrika, behorend bij Frankrijk
 Reunion (1932), een Britse dramafilm uit 1932
 Reunion (1936), een Amerikaanse komische film uit 1936
 Reunion (1980), een Amerikaanse televisiefilm uit 1980
 Reunion (1989), een Frans-Duits-Britse film uit 1989
 Reunion (1994), een Amerikaanse televisiefilm uit 1994
 Reunion (2001) (ook bekend als American Reunion), een Amerikaanse film van Leif Tilden
 Reunion (2009), een Amerikaanse film uit 2009 van Alan Hruska
 Reunion (band), een Amerikaanse band met één hit: Life is a rock (but the radio rolled me)
 Reunion (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de televisieserie Beverly Hills, 90210
 Reunion (Black Sabbath), een muziekalbum van Black Sabbath uit 1998
 Reunion (Collective Soul), een muzieknummer van de Amerikaanse band Collective Soul uit 1996
 Reunion (computerspel), een computerspel met het genre strategiespel
 Reunion (Gary Burton), een muziekalbum uit 1990
 Reunion (M83), een muzieknummer van M83 uit 2011
 Reunion (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2005
 Re-union, een Nederlands duo dat meedeed met het Eurovisiesongfestival 2004